Караганка:

Населённые пункты

Россия 
 Караганка — село в Новоорском районе Оренбургской области.
 Караганка — посёлок в Ашинском районе Челябинской области.

Реки 
 Караганка (приток Суундука) — река в России, протекает в Челябинской области, Оренбургской области, Республике Башкортостан. 
 Караганка (приток Синташты) — река в России, протекает в Челябинской области, Оренбургской области, Курганской области, Республике Башкортостан.